Okręty US Navy o nazwie USS "Vulcan":
 Pierwszy USS "Vulcan" był szkunerem. Wszedł do służby 13 maja 1898.
 Drugi USS "Vulcan" (AC-5) był węglowcem. Wszedł do służby 2 października 1909.
 Trzeci USS "Vulcan" (AR-5) był okrętem naprawczym. W służbie w latach 1941-91.

Vulcan